Дечја песма Евровизије 2007. било је 5. по реду такмичење намењено музички талентованој деци из земаља широм Европе.

Učesnici

Glasanje 

2007 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2007.